Sipaliwini (district), een Surinaams district
 Sipaliwinisavanne (plaats), ook wel Sipaliwini, een dorp in Suriname
 Sipaliwini (rivier), een rivier in Suriname
 Sipaliwini Airstrip, een vliegveld nabij het gelijknamige dorp